Arbeitstier bezeichnet:
 ein Zugtier
 ein Trag-, Pack- oder Lasttier 
 im übertragenen Sinne einen Menschen, der viel arbeitet